Lössen ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Lössen (Schkeuditz), Wüstung in Schkeuditz, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Lössen (Schkopau), Ortsteil von Luppenau, Gemeinde Schkopau, Saalekreis, Sachsen-Anhalt